Короленко Валентина Юріївна (* 1984) — Народний депутат України 9-го скликання.
 Короленко Володимир Галактіонович — український російськомовний письменник українсько-польського походження.
 Короленко Григорій Федотович — Герой Радянського Союзу.
 Короленко Євген Сергійович (* 1938) — доктор медичних наук, професор, 4-й Міністр охорони здоров'я України (1995—1996).
 Короленко Йосип Феодосійович — генерал-майор артилерії, перший начальник КВІРТУ ППО.
 Короленко Лідія Іванівна (1936 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, головний зоотехнік колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Короленко Лука Ваніфатійович (1901 — ?) — 2-й секретар Дрогобицького обкому КП(б)У, 1-й секретар Тернопільського міськкому КПУ.
 Короленко Михайло Костянтинович — голова правління акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», міністр промислової політики України, Герой України
 Короленко Прокіп Петрович — історик і етнограф Кубані
 Псой Короленко (Павло Едуардович Ліон) — автор і виконавець пісень, перформансист.
 Короленко Софія Володимирівна (1886—1957) — літературознавець. Засновниця та перший директор Літературно-меморіального музею В. Г. Короленка (1928—1957) у місті Полтава.
 Короленко Цезар Петрович — російський психіатр, психотерапевт.

Короленко — село, Кізнерський район, Удмуртія
 Короленко — село, Тайшетський район, Іркутська область

Див. також 
 Вулиця Короленка
 Королюк
Українські прізвища
Прізвища на -енко